Die Fußball-Bundesliga 2004/05 war die 15. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Meister wurde zum fünften Mal der 1. FFC Frankfurt.

Der Saisonverlauf 
Die Saison sah zunächst das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Titelverteidiger, dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem 1. FFC Frankfurt. Am 3. Spieltag setzten die Frankfurterinnen mit einem 5:2-Sieg in Potsdam ein Ausrufungszeichen. Die Vorentscheidung fiel dann im zweiten Aufeinandertreffen beider Teams am 14. Spieltag in Frankfurt. Nach einem spannenden Spielverlauf behielten die Gastgeberinnen mit 2:1 die Oberhand. Danach gab sich der 1. FFC Frankfurt keine Blöße mehr und wurde souveräner Meister, während die Potsdamerinnen aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt gewinnen konnten und dadurch sogar noch hinter den FCR 2001 Duisburg auf Rang drei zurückfielen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 
Beste Torschützin der Saison wurde Shelley Thompson vom FCR 2001 Duisburg mit 30 Toren. Beim 7:0-Sieg beim FSV Frankfurt erzielte sie alleine fünf Tore. Ihre Mannschaftskollegin Inka Grings erzielte beim 8:0-Sieg beim SC 07 Bad Neuenahr sogar sechs Tore. Insgesamt wurden 523 Tore erzielt, 37 weniger als in der Vorsaison. Der Toreschnitt sank von 4,24 auf 3,96.

Torschützenliste

Zuschauer 

Insgesamt 66.351 Zuschauer sahen die 132 Bundesligapartien. Durchschnittlich lag die Zahl der zahlenden Zuschauer pro Spiel bei 503 (Vorsaison 532). Enttäuschend war wieder der Zuschauerzuspruch bei den Frauen von Bayern München, die ihr schlechtes Ergebnis vom Vorjahr noch einmal unterboten.

Meistermannschaft

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 2004/05
 "Frankfurt ist stolz auf Euch" Ehrung des Deutschen Meisters, 1. FFC Frankfurt, durch die Stadt Frankfurt auf fansoccer.de

2004/05
Fußballsaison 2004/05